Fiaz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Muhammad Fiaz, homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
 (née en 1971), femme politique travailliste britannique

Homonymie de patronyme